Kleewiesengraben ist ein Gewässername im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg:

 Kleewiesengraben (Altenbach), rechter Zufluss des Altenbachs (zum Kanzelbach) in Altenbach, Stadt Schriesheim
 Kleewiesengraben (Elsenz), rechter Zufluss der Elsenz nach Mauer
 Kleewiesengraben (Wollenbach), linker Zufluss des Wollenbachs (zum Schwarzbach) vor Flinsbach, Gemeinde Helmstadt-Bargen